drewniak – rodzaj chodaka wykonanego z drewna
 drewniak (Hypoxylon) – rodzaj grzybów z rodziny Xylariaceae
 drewniak (Lithobius) – rodzaj wijów z gromady pareczników
 drewniak, drewniak dwubarwny (Bunocephalus coracoideus) – gatunek ryby słodkowodnej z rodziny Aspredinidae
 Drewniak – szczyt w Karkonoszach
Osoby:
 Andrzej Drewniak (ur. 1947) – działacz sportowy, karateka stylu kyokushin
 Bogusław Drewniak (1927–2017) – żołnierz AK, historyk i archiwista
 Leszek Drewniak (1951–2007) – żołnierz, trener karate i judo
 Tomasz Drewniak (ur. 1964) – żołnierz, pilot
 Wojciech Drewniak (1922–2016) – żołnierz Wojska Polskiego, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych oraz polskich służb bezpieczeństwa